Manuele II Paleologo (1350-1425) – imperatore bizantino
Manuele Paleologo (1455-1512) – figlio di Tommaso Paleologo e nipote di Manuele II Paleologo